Bert Johnson est un nom ou surnom pouvant désigner:

 (1905-1976), joueur américain de football
 (1912-1993), joueur américain de football américain
 (1916-2009), joueur anglais de football
 (né en 1939), joueur australien de football australien
 (né en 1939), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1973), homme politique américain du Michigan

Voir aussi

Johnson, Bert